{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes psionicos y Rezos
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes psionicos y RezosProducir un kekkai en forma de prisma pentagramico o estrella de 5 picos
|tipoextra1 = "X" carta del Tarot
|listaextra1 = El Colgado
}}

 es un personaje ficticio creado por CLAMP. Es el protagonista de Tokyo Babylon y uno de los Dragones del Cielo de X/1999.

Una versión alternativa del personaje aparece en Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE.

Subaru en Tokyo Babylon 

Subaru Sumeragi nació en Kioto y es el hermano menor de los gemelos siendo Hokuto la mayor. Cuando tenía nueve años fue a Tokio y para entrenar fue separado de Hokuto. Subaru vio a un joven matando a una niña y luego se desmayó, Cuando despierta, el joven le preguntó si le gusta el  antiguo y mágico cerezo que tiene delante, y le explica que bajo aquel árbol malvado hay cadáveres de los que sus raíces se nutren, y por eso sus flores son rosadas y no blancas como los demás de su especie. Después lo marcó con el símbolo del Sakurazukamori, señal de que lo mataría. Su abuela al ver las marcas le puso a Subaru guantes y que nunca se los quitara para no ser encontrado por el Sakurazukamori.

Años después, Subaru ya es un adolescente que ejerce como líder de la familia Sumeragi desde los 16 años, familia que se ha ocupado del bienestar de Japón durante siglos. Subaru es posiblemente uno de los más poderosos en su familia, y quizá a causa de eso tiene un carácter muy dulce que le hace preocuparse mucho por sus trabajos. Las pruebas a las que debe enfrentarse cada día minan su confianza en las personas, son casos demasiado duros para un alma pura como la suya, y le hacen sufrir intensamente. Por una parte, Subaru está contento con ayudar a todos aquellos que sufren utilizando su poder, pero por otro lado la maldad y la malevolencia le hacen apartarse del mundo.

Hasta que su hermana le presenta a Seishiro Sakurazuka, un pacífico veterinario que, desde el primer momento, dice estar enamorado de él. Seishiro pertenece a una familia de médiums asesinos, pero siempre niega toda relación entre él y la ocupación ancestral de su familia, y es el apoyo de Subaru. A pesar de su insistencia, posee algún poder espiritual, pero Subaru lo ignora, solo cree que es un buen amigo que no para de tirarle los tejos.

Cuando Seishiro recibe una herida destinada a él y pierde su ojo derecho, Subaru se da cuenta de cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia él, pero es demasiado tarde: el año de gracia ha pasado y Seishiro está dispuesto a cumplir su promesa... 7 años atrás ya se habían encontrado, y Seishiro lo había marcado como su presa; desde entonces llevaba guantes, pero no sirvieron de nada cuando Seishiro lo vio. Cuando el Sakurazukamori asesina a Hokuto, Subaru decide dejar el instituto y dedicarse a aumentar su poder. Al final le pregunta a una niña muerta si Hokuto estaba ahí en ese lugar (en el cielo) también le dice que para ubicarla, Hokuto es igual a él. La niña muerta le dice que no la ha visto, porque Subaru tiene los ojos tristes y solitarios.

Subaru en X/1999 
 

En X han pasado varios años y Subaru ha crecido en poder y habilidad, pero sin perder su atractivo de dulce jovencito, a pesar de su trágico pasado está calificado como uno de los personajes más carismáticos y atrayentes; ahora Subaru sólo vive para hacer su(s) deseo(s) realidad (uno que Fuuma le cumplió quitándole la vista de su ojo derecho y otro que solo Seishiro puede cumplir) sin importarle a cuántas personas tenga que lastimar a causa de su deseo. Pero mientras ese momento llega, no duda en ayudar a sus compañeros si es necesario, sobre todo a Kamui; cuando Kotori murió a manos de Fuuma, el ver como Kamui cayendo en un estado catatónico le hizo recordar el asesinato de su hermana gemela, y decidió introducirse en el subconsciente de Kamui para ayudarle. Es así como logra crear un lazo muy estrecho y especial con Kamui, que en el anime se refleja como una bonita amistad de hermano mayor a hermano menor y en el manga como la de un amor no correspondido, ya que Kamui parece sentir un afecto especial hacia Subaru pero él no puede corresponderle como quiere, no lo dice con palabras sino con sus acciones.

En la película del 1996 él y Seishiro pelean desde el principio usando todos sus poderes, se convierten ambos en verdaderos dragones y se destruyen mutuamente. En la OVA, pelean desde el comienzo. En el anime él sobrevive y no se sabe si es que sigue con su trabajo de exorcista, lo que si es claro que lleva dentro de su corazón el recuerdo y presencias de Hokuto y Seishirou , ya que esta le comenta que siempre vivirán en su corazón , mira el árbol de cerezo sin saber que pasara con él , se podría suponer que comenzara retar a la muerte con el fin de ir al mismo lugar que sus dos seres amados ; en el manga logra recuperar su ojo derecho porque Fuuma le entrega el ojo izquierdo de Seishiro , continua su vida como el próximo sakurazukamori y nuevo dragón de la tierra.

Subaru en Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE 

En Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, Subaru aparece con la edad, apariencia y personalidad que tenía en Tokyo Babylon.
Es uno de los vampiros gemelos (el otro es Kamui Shirō) a los que Seishiro Sakurazuka está buscando. A diferencia de Kamui, que siente un gran odio hacia Seishirō, Subaru se muestra preocupado por él, como queda demostrado cuando le pregunta a Fuuma por Seishiro. Aunque aún no ha sido aclarado, parece ser que en algún momento Subaru le entregó parte de su sangre a Seishiro. 

Subaru aparece por primera vez en el arco de Tokio, donde habla con el alma de Sakura, en estado comatoso, y la insta a despertar antes de que sea demasiado tarde y pierda a la persona más importante para ella. Más tarde se revela que él mismo quedó en estado comatoso en el fondo de la reserva de agua del Edificio de Gobierno debido a una pluma de Sakura, motivo por el cual Kamui se muestra tan agresivo en la defensa del lugar. 

Tras una serie de incidentes, finalmente despierta y se reúne con Kamui para continuar su viaje.

Subaru en XXXHOLiC 

En el primer volumen de xxxHOLIC, Yūko Ichihara menciona a un onmyoji al que conoce desde pequeño, un chico con una hermana gemela. Yūko dice que espera que sea feliz, aunque el concepto de felicidad es diferente para cada uno.

Personajes de manga y anime
Exorcistas ficticios
Hombres gay ficticios
Personajes LGBT de anime y manga
fr:Personnages de X#Subaru Sumeragi
pt:Subaru Sumeragi